De Grand Prix-wegrace van Portugal 2009 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2009. De race werd verreden op 4 oktober 2009 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

Uitslag

MotoGP

250 cc

Mike Di Meglio en Héctor Barberá eindigden op precies dezelfde achterstand op winnaar Marco Simoncelli op de tweede plaats. Di Meglio kreeg uiteindelijk deze positie toegewezen, omdat hij een snellere persoonlijk snelste ronde heeft gereden tijdens de race.

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2009
Portugal
Sport in Cascais